O controle do Xbox One (também conhecido como controle sem fio do Xbox One) é o principal controle dos consoles domésticos de videogame Xbox One e Xbox Series X, também comercializado para uso em PCs com Windows e outros sistemas operacionais, tais como MacOS e Linux. O controle mantém a aparência encontrada no controle do Xbox 360, mas com alguns ajustes em seu design, como sua forma reformulada, analógicos, botões superiores e gatilhos redesenhados, juntamente com novos motores de vibração dentro dos gatilhos para permitir uma resposta tátil direcional.
Ele possui três revisões com várias alterações em seu design e funcionalidade. A Microsoft também comercializa o Elite Wireless Controller, uma versão premium voltada para jogadores profissionais, incluindo peças intercambiáveis ​​e recursos programáveis. Por sua vez, cada uma das variações mencionadas acima foi oferecida em vários esquemas de cores, alguns apresentando desenhos especiais vinculados a jogos específicos. Os Xbox Series X e Series S apresentaram uma versão atualizada do controle, com ajustes adicionais ao seu formato e ergonomia.

Aparência 
O controle do Xbox One mantém um layout semelhante ao do controle do Xbox 360, possuindo quatro botões frontais, dois botões superiores, dois analógicos, dois direcionais analógicos e um D-pad digital. Os botões "Iniciar" e "Voltar" são substituídos pelos botões "Menu" e "Exibir", enquanto o botão "Guia" agora consiste em um logotipo branco do Xbox com luz de fundo e não possui o "anel de luz" que serviu como um indicador para o número atribuído ao controle (1 a 4).

Design 

A Microsoft investiu mais de US$ 100 milhões para refinar o design do controle do Xbox One; designers internos criaram protótipos com vários ajustes e aprimoramentos no design do controle do Xbox 360, em conjunto a alguns com recursos não ortodoxos, como telas e alto-falantes incorporados (que foram rejeitados devido aos efeitos na vida útil da bateria e redundância à tela principal e sistema de som) e a capacidade de emitir odores.
O controle do Xbox One mantém o layout geral encontrado no design do controle do Xbox 360, mas com aprimoramentos, como alças redesenhadas, uma construção mais suave e a remoção do compartimento saliente da bateria. O controle também contém emissores de luz, que permitem que ele seja rastreado e emparelhado usando o sensor Kinect; e para detectar quando não está sendo segurado para entrar automaticamente em um estado de baixa energia. O controle contém uma porta micro USB, permitindo o uso com fio do controle no console, ou em computadores executando o Windows 7 ou posterior com drivers e atualizações de firmware. Para comunicação, o controle usa um novo protocolo proprietário, com uma largura de banda maior que o protocolo sem fio usado pelo controle Xbox 360, reduzindo a latência e permitindo um áudio de fone de ouvido de maior qualidade. Até oito controles podem ser conectados simultaneamente sem fio ao console; se os controles estiverem utilizando áudio de conversa sem fio por meio do Chat Headset, quatro controles podem ser conectados simultaneamente; e se os controles estiverem utilizando áudio sem fio de conversa e áudio estéreo de jogo por meio do Stereo Headset, dois controles podem ser conectados simultaneamente.
Os analógicos apresentam uma nova borda texturizada, enquanto o D-pad foi alterado para usar um design de quatro vias mais tradicional, em vez do design circular de oito vias do controle 360. Essa alteração foi parcialmente devida às críticas de jogadores de jogos de luta que, apesar do uso de deslizes no D-pad nesses jogos como parte da motivação ao design de oito vias, consideravam que o D-pad do Xbox 360 teve um desempenho ruim nesse tipo de jogo. O design atualizado de quatro vias também é mais adequado para uso como teclas individuais em jogos que os utilizam para a seleção de itens. O design dos botões de face foi revisado para melhorar sua legibilidade, usando um design de três camadas, consistindo de fundo preto, letra colorida e uma cobertura clara destinada a fazer a letra parecer "pairar" dentro dela. Os botões também são espaçados um pouco mais próximos.
Os botões superiores e os analógicos foram revisados ​​com uma nova forma curva para melhorar sua ergonomia, pois os dedos do usuário agora estão naturalmente em ângulo sobre eles, ao contrário do design mais reto dos controles do Xbox 360. Os botões superiores também foram alinhados com os analógicos. Estes agora têm uma sensação mais suave e foram feitos mais precisamente. Cada analógico possui motores de vibração independentes chamados Impulse Triggers, que permitem aos desenvolvedores programarem vibrações direcionais. Um analógico pode ser acionado para vibrar ao disparar uma arma, ou ambos podem trabalhar juntos para criar um feedback que indica a direção de um golpe recebido.

Modelos

Revisão de 2015 
Em 9 de junho de 2015, a Microsoft lançou uma versão revisada do controle padrão, com o modelo 1697. Seus botões de ombro foram redesenhados para melhorar a capacidade de resposta; um fone de ouvido de 3,5 mm foi adicionado próximo à porta de expansão do controle; e foi adicionado suporte para atualizações de firmware sem fio.

Externamente, poucas mudanças foram feitas; a principal característica distintiva da revisão de 2015 (modelo 1697) em comparação com o original (modelo 1537) é a presença do fone de ouvido na parte inferior do controle.

Revisão de 2016 
Uma terceira revisão do controle, modelo 1708, foi introduzida ao lado do Xbox One S, um modelo atualizado do console Xbox One, lançado em junho de 2016. Possui alças texturizadas e com suporte Bluetooth, que permite o uso sem fio em PCs com Bluetooth, sem a necessidade do adaptador sem fio proprietário. Os usuários também podem fazer o pedido personalizado dessa revisão do controle através do serviço Xbox Design Lab, com suas opções de cores e uma inscrição opcional do nome de tela do Xbox Live por uma taxa adicional.
Foi disponibilizado nas cores branca, preta, vermelha e azul, além de outras cores de edição limitada.

Revisão 2020 
Uma revisão atualizada do controle foi feita para os consoles Xbox Series S/X após o seu lançamento em 2020. Ele tem uma construção refinada com um corpo um pouco menor, um botão "Compartilhar", um D-pad côncavo plano semelhante ao controle modelo Elite e um Conector USB-C. O controle Xbox Series S/X é compatível com versões anteriores dos consoles Xbox One existentes, enquanto o console Xbox Series S/X também é compatível com os controles Xbox One existentes.

Cores e estilos 
Além das cores padrão, os controles Xbox One "especiais" e "de edição limitada" também foram vendidos pela Microsoft com esquemas especiais de cores e design, às vezes vinculando jogos específicos.

Controle Elite 

Em 15 de junho de 2015, durante a conferência de imprensa da E3 2015, a Microsoft lançou o Xbox One Elite Wireless Controller, um novo controle que o chefe da divisão Xbox, Phil Spencer, descreveu como sendo "um controle de elite para o jogador de elite". Ele possui uma construção em aço com um exterior de plástico macio, além de botões de remo traseiros intercambiáveis ​​(com formas curtas ou longas); tops analógicos (stick original do Xbox one; um domo convexo e uma versão estendida para maior precisão); designs de pads direcionais (design tradicional de quatro direções ou design côncavo de disco); e "travas de gatilho" para os gatilhos que permitem que os usuários reduzam a distância que devem ser pressionados para registrar uma impressora. Através do software, os usuários podem personalizar os mapeamentos de botões e remos e ajustar a sensibilidade dos gatilhos e manípulos analógicos. Dois perfis de botão podem ser atribuídos a um interruptor no controle para acesso rápido. O Elite Controller foi lançado em 27 de outubro de 2015.

Variantes cosméticas 
Uma variante especial de edição limitada do controle Elite, com tema Gears of War 4, foi apresentada durante a conferência de imprensa da Microsoft na E3 2016. Ele possui um esquema de cores vermelho escuro rústico com um efeito de respingos de sangue; o emblema da série na parte traseira do controle; e um disco D-pad com símbolos de armas correspondentes às armas do jogo vinculadas a esses controles.

A Sport White Special Edition do controle foi anunciada em 29 de agosto de 2018. Embora um controle Elite revisado tenha vazado no início de 2018 incorporando mudanças funcionais, o White Special Edition era outra variante cosmética do Elite original.

Series 2 

Os planos para uma versão revisada do controle Elite vazaram em janeiro de 2018, com uma série de novos recursos, incluindo o conector USB Tipo C; e outras melhorias de hardware, como tranças de três níveis, uma tensão ajustável para os polegares, alças de borracha revisadas, três configurações de perfil definidas pelo usuário e conectividade Bluetooth, que foram introduzidas com o controle Xbox One S revisado em 2016.

Na E3 2019, a Microsoft anunciou que começaria a fazer pré-encomendas ao Xbox Elite Wireless Controller Series 2; o controle está disponível desde 4 de novembro de 2019 a um preço de varejo sugerido de US $ 179,99.

Suporte em outras plataformas 
Os drivers foram lançados em junho de 2014 para permitir que os controles do Xbox One fossem usados ​​por uma conexão USB em computadores executando o Windows 7 ou posterior. O Xbox One Wireless Adapter para Windows é um dongle USB que permite que até oito controles sejam usados ​​ao mesmo tempo sem fio. Após seu lançamento, em outubro de 2015, ele era suportado apenas pelo Windows 10. Os drivers para Windows 7 e 8.1 foram lançados em dezembro de 2015. O adaptador foi atualizado em agosto de 2017 com um fator de forma menor.

No Windows 10, o suporte ao controle é incorporado, incluindo suporte para áudio sem fio ao usar o dongle sem fio ou o cabo USB (não é suportado por Bluetooth). O controle também é gerenciável através do aplicativo Xbox Accessories (Acessórios de/o Xbox em português), cujos recursos incluem re-mapeamento de botão (para o controle normal e Elite), testes de entrada e atualização de firmware. No Windows 7 ou 8.1, são necessários drivers; e os recursos mencionados acima não estão disponíveis.

A Microsoft também suporta controles Xbox One habilitados para Bluetooth no Android, listando especificamente o suporte para Minecraft: Gear VR Edition em determinados dispositivos Samsung Galaxy.

Em junho de 2019, a Apple anunciou o suporte para os controles Xbox One habilitados para Bluetooth no iOS 13, macOS Catalina e tvOS 13, que ficaram disponíveis no outono de 2019.

Acessórios

Adaptador de fone de ouvido estéreo 
O Xbox One Stereo Headset Adapter permite o uso de auriculares com 3,5 milímetros de fone com o controle original do Xbox One, o qual não inclui um conector de 3,5 mm. Também está incluído um adaptador para fones de ouvido de 2,5 mm.

Chatpad 

Um anexo de teclado do chatpad, semelhante ao Xbox 360 Messenger Kit, foi apresentado na Gamescom em 4 de agosto de 2015.

Kit Play & Charge 
Assim como na versão Xbox 360, o kit Play & Charge é a bateria recarregável oficial para os controles do Xbox One.

Xbox One
Controladores de jogos